39-я гвардейская мотострелковая Барвенковская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия (сокр. 39 гв. мсд; de.: 39. Garde-Mot. Schützendivision; бывшая 39-я гвардейская стрелковая дивизия) — воинское соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне. Входила в состав 1-й гвардейской армии (1942), 62-й армии (1942—1943) и 8-й гвардейской армии (1943—1991).

По окончании Великой Отечественной войны дивизия входила в состав Группы советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ→ГСВГ→ЗГВ) с июня 1945 года по октябрь 1991 года. Войсковая часть полевая почта (в/ч пп) 38865. Позывной — Торий. Штаб — Ордруф. Дислокация частей дивизии: сентябрь 1945 года — Ранис (управление дивизии), 1946 год — Рудольштадт (управление дивизии), Бланкенбург, с 1949 г. по 1991 г. — населённые пункты Гота, Ордруф, Майнинген (Германия→ГДР→Германия).

Создание 

Соединение ведёт свою историю от сформированной Приказом ВГК от 2 августа 1942 года в Раменском районе Московской области, на базе 5-го воздушно-десантного корпуса 39-й гвардейской стрелковой дивизии РККА.

39-я гвардейская стрелковая дивизия, на основании директивы Ставки Верховного Главного Командования № 994144 от 5 августа 1942 года, с 6 августа 1942 года, вошла в состав 1-й гвардейской армии, а в конце сентября 1942 года, по прибытии в район боевых действий под Сталинградом, была передана в 62-ю армию, которая 16 апреля 1943 года была переименована в 8-ю гвардейскую армию.

Подчинение

Боевой путь 

Периоды вхождения в состав Действующей армии: 12 августа 1942 — 5 февраля 1943; 20 марта 1943 — 7 июня 1944; 15 июня 1944 — 9 мая 1945.

39-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в Сталинградской битве, освобождении Молдавии, Левобережной и Правобережной Украины (Харьковская операция, Одесская операция), в Изюм-Барвенковской наступательной операции, в Белорусской, Люблин — Брестской, Варшавско—Познанской и Берлинской наступательных операциях.

Дивизия принимала участие в боевых действиях в составе Донского, Сталинградского, Юго-Западного, 3-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.

Дивизия участвовала в освобождении от немецко-фашистских захватчиков городов: Сталинград (2 февраля 1943 года), Барвенково (10 сентября 1943 года), Запорожье (14 октября 1943 года), Днепропетровск (25 октября 1943 года), Одесса (10 апреля 1944 года), Люблин (24 июля 1944 года), Познань (23 февраля 1945 года), Берлин (2 мая 1945 года).

Боевой путь 39-я гвардейская стрелковая дивизия закончила 9 мая 1945 года в Берлине (район Тиргартен).
Мужество и героизм воинов дивизии навсегда вписаны в историю Великой Отечественной войны. 39-я гвардейская стрелковая дивизия была одной из 8-ми стрелковых дивизий РККА, награждённых в годы войны пятью орденами.

Номер полевой почты (пп) дивизии во время Великой Отечественной войны — 2185.
С апреля 1943 года и до июля 1956 года дивизия входила в состав 28-го гвардейского стрелкового Люблинского Краснознамённого ордена Суворова корпуса.

Сталинградская битва 
Дивизия получила боевое крещение под Сталинградом. В Сталинградской битве дивизия под командованием генерал-майора Гурьева в составе войск 62-й армии Сталинградского фронта сражалась на юго-западном направлении, а затем в самом городе, на территории завода «Красный Октябрь». Отдельной строкой в истории дивизии стоит Сталинградская битва, о чём писал в своих воспоминаниях Маршал Советского Союза В. И. Чуйков. Личный состав дивизии на момент начала Сталинградской битвы — 3745 человек. Период участия дивизии в Сталинградской битве: 12 августа 1942 года — 2 февраля 1943 года.

3 января 1943 года командующий 62-й армией генерал В. И. Чуйков вручил дивизии Гвардейское знамя, а 20 июня 1943 года — орден Красного Знамени.

Оборона Сталинграда 

Сразу после формирования, 14 — 15 августа 1942 года части дивизии с марша заняли рубежи обороны вблизи Сталинграда — на правом берегу реки Дон. Бои шли круглосуточно. В ходе этих боёв с тремя танковыми и моторизованными дивизиями вермахта 39-я гвардейская стрелковая дивизия понесла большие потери — по ряду свидетельств до двух третей личного состава.

14 августа 1942 года дивизия прибыла на станцию Иловля. Крайне спешным, походным маршем выдвигалась на позиции в Задонье, в район станицы Трёхостровская. Необходимо было занять оборону от хутора Хлебный—Кисляки—Трёхостровская. В станице Трёхостровская расположился штаб дивизии. Перед сумерками в небе появилась «стая юнкерсов», около 40 самолётов. Началась бомбёжка. Сбросив бомбовый груз, «стервятники» стали утюжить станицу на бреющем полёте из пулемётов. «Чёрная стая» улетела, оставив горящие дома, убитых и раненных бойцов, жителей.

Тревожная ночь с 15 на 16 августа. Канонада не прекращалась, вокруг горела степь. Никто не сомкнул глаз, копали окопы, укрытия. Грунт тяжёлый, едва поддаётся сапёрным лопатам. Начался рассвет. Вдали с нарастанием гремел гром канонады. Впереди станицы Трёхостровской немцы начали бой с первой линией нашей обороны. Опять появились вражеские самолёты. С этого времени постоянно над дивизией висело 30-40 «юнкерсов». Примерно к 10 часам утра на Трёхостровскую идут две большие колонны танков. Облако пыли заволокло всё небо, жуткий грохот и рёв машин. За танками пехота. Как ураганом смяты на отдельных участках наши полки.

К утру 17 августа остатки дивизии отошли на левый берег Дона. Дивизия понесла огромные потери, оказывая сопротивление, стремясь отразить атаку. Фашистские танки вышли на крутой берег Дона и вели расстрел переправляющихся наших бойцов.
На правом берегу, оставшиеся в живых, раненные, полуоглушенные, группами и в одиночку пытаются вести борьбу с танками в тылу, по ложбинам отходят к реке. В течение двух суток разрозненными группами, бойцы выходили из окружения. Форсировали Дон, кто как смог, на подручных средствах, вплавь под дулами танков и пулемётов противника, неся потери. Переправа (понтонный мост) была своевременно убрана. Немцы буквально расстреливали плывущих, среди которых были воины нескольких и других отступавших дивизий, подразделений обеспечения. Попытка фашистов переправить два самоходных плавательных средства была сорвана, они вместе с солдатами были потоплены.

Поскольку, немцы переправились ниже по течению Дона в районе хутора Вертячий, часть подразделений дивизии выдвинулась южнее к хутору Паньшино. Здесь на левом берегу из оставшегося личного состава была организована оборона, что не позволило противнику навести переправу, сходу захватить плацдармы.
Дивизия потеряла две трети личного состава, была подвергнута жёстокой бомбардировке, буквально смята танками, так как здесь немецко-фашистские полчища планировали переправиться и по кратчайшему пути идти на Сталинград. Отдельные подразделения дивизии закрепились на левой стороне, часть оставшихся подразделений, понёсших большие потери, сумели отступить и переправиться на левую сторону, где вели также упорные бои, стремясь сузить образовавшийся коридор, устремившегося к Волге противника. Штаб дивизии перебазировался в хутор Кузнецы.

На этом плацдарме 39-я гвардейская дивизия понесла тяжёлые потери. 6-я армия Паулюса неумолимо продвигалась к Сталинграду. И, чтобы замедлить это движение, наше командование вбрасывало в топку этой операции все новые свежие дивизии. В том числе 39-ю гвардейскую. 39-я гвардейская разгружалась на станциях Иловля, Лог, Качалино и Тары 12-13 августа 1942 года.

Прибывали частями на нескольких эшелонах. Отдельные части там же, на станциях получали материальную часть, миномёты, боеприпасы, и быстро рассредоточивались. Причина — господство в воздухе немецкой авиации. По воспоминаниям очевидцев эффективного противодействия нашей ПВО и авиации не было. И во многих письмах ветераны упоминают, что когда они прибывали на станцию, там все рвалось и горело, потому что перед тем фашисты разбомбили эшелон с боеприпасами. На следующий день, 13-го августа, кто-то с утра отправился на стрельбище — пристреливать полученное вооружение, кто-то уже выдвигался ускоренным маршем на правый берег. Переправлялись через Дон по нескольким переправам: у станицы Трёхостровской и чуть севернее у хутора Хлебный, где был ещё один мост, который в дальнейшем будет оборонять сосед 39-й — 37-я дивизия. Часть подразделений дивизии переправилась 14-го, а 15-го августа с утра началось…

Трагедия 39-й гвардейской стрелковой дивизии заключалась в том, что именно на станицу Трёхостровскую, находящуюся в ложбине и имевшую удобный подход к реке, был нацелен удар трёх немецких дивизий: двух пехотных и одной танковой. Именно здесь гитлеровцы намеревались одним махом переправиться через Дон. В этом случае дорога на Сталинград им была бы открыта. Оборона частей, стоявших западнее в большой излучине Дона, была прорвана танковыми клиньями немцев, и времени для подготовки позиций у гвардейцев практически не было. Кто успел переправиться, вгрызался в выжженную землю, готовясь отразить атаку противника. Мимо, к переправе, проносились машины с ранеными, стремясь побыстрее проскочить на левый берег.

На запад, к самой дальней точке обороны — хутору Кисляков выдвигался 117-й гвардейский стрелковый полк со 2-м артдивизионом 87-го гвардейского артиллерийского полка. В 4-5 километрах южнее Трёхостровской — к линии от хутора Нижний Акатов до хутора Верхний Акатов занимал позиции 112-й гвардейский стрелковый полк с 1-м дивизионом 87-го гвардейского артиллерийского полка, а 120-й гвардейский стрелковый полк с такими же средствами усиления занимал оборону непосредственно вокруг Трёхостровской, в которой разместился КП дивизии. 117-й полк выдвигался на самую дальнюю точку и стрелки успели занять позицию.

На рассвете 15-го августа 1942-го года над позициями появился немецкий самолёт-разведчик. Начался артиллерийский обстрел позиций дивизии, продолжавшийся около часа. Затем авиация противника нанесла бомбовые удары по расположению наших войск, стремясь парализовать управление, уничтожить артиллерийские и стрелковые позиции. Часть подразделений только переправились и залегли прямо на берегу, пережидая налёт авиации противника. Едва скрылись самолёты, раздался нарастающий рёв танковых моторов — началась атака танков и пехоты противника. Второй артдивизион 87-го артполка, приданный 117-му стрелковому полку, при движении к хутору Кисляков, был атакован прямо на марше немецкими танками, вклинившимися в боевые порядки дивизии. В жестоком встречном бою все его орудия были уничтожены. Миномётная батарея 120-го полка, позиции которой находились километрах в четырёх от Трёхостровской, также была атакована прорвавшимися с фланга танками. Не имевшие средств противотанковой борьбы миномётчики приняли бой, в результате которого личный состав частью погиб, частью отошёл по балке к станице.
Ещё одна группа немецких танков вышла севернее станицы к Дону, обстреляв переправу, но, попав под огонь гвардейцев 39-й стрелковой дивизии, отошла назад. Именно во время этого боя погиб заместитель командира дивизии гвардии полковник Ковалёв. Командный пункт дивизии, находившийся на южной окраине станицы, переместился к ветряной мельнице, стоявшей ещё южнее на склоне высоты. Над расположением дивизии постоянно висело не менее 30 — 40 самолётов противника. Всё напоминало землетрясение, земля стонала от оглушающего рева и взрывов авиабомб. Всё вокруг горело. Слева и справа на станицу Трёхостровскую направились две колонны немецких танков. В песчаной, поднятой как смерчем, пыли они едва виднелись. За танками пехота. Как неукротимым ураганом были смяты наши полки. Погиб командир 117-го стрелкового полка гвардии подполковник Чабаев и начальник штаба полка гвардии майор Киселёв.

120-й гвардейский стрелковый полк держался на правом берегу 2 дня. Уже получив приказ об отходе, гвардейцы не могли переправиться на левый берег: мост был разрушен, средств для переправы не было, а под крутым донским берегом скопились раненые, которых никто не мог бросить на произвол судьбы. Немецкие самолёты беспрестанно бомбили и обстреливали станицу, позиции дивизии, реку. Ни одного зенитного орудия в районе переправы не было. Наших самолётов тоже не было видно. Оставалось ждать ночи, чтобы под покровом темноты переправить раненых.

Стойко держались южнее станицы батальоны 112-го гвардейского стрелкового полка, стоявшего на Акатовских высотах. Только за 15 августа ими было отбито 6 атак гитлеровцев. После каждой волны танков, бронемашин и пехоты следовал артиллерийский обстрел, налёт авиации, а затем снова начиналась атака. В ходе боя немецкие танки доходили до стрелковых позиций и в дело шли бутылки с зажигательной смесью и противотанковые гранаты. Первую атаку гвардейцы отбили с большими потерями для немцев — они потеряли 18 танков и до батальона пехоты. От действий авиации противника была разбита вся противотанковая артиллерия. Были разрушены окопы и огневые точки. За ночь пришлось все восстанавливать, а утром — снова бой. До сих пор эта высота хранит на себе следы тех боёв.

Артиллеристы 87-го гвардейского артиллерийского полка вели огонь по наступающим танкам прямой наводкой. Ветеран полка Ерхов Ф. А. вспоминал, что когда огонь наших орудий стал ослабевать, он побежал к позициям артиллеристов: расчёт ближайшего 76-мм орудия погиб полностью от удара взрывной волны. Добравшись до следующего орудия, стоявшего в двухстах метрах, он увидел на позиции командира 87-го полка гвардии подполковника Калашникова. На крик Ерхова он спокойно ответил: «Что ты орёшь на нас? У меня 3 снаряда осталось! Пусть подойдут поближе, чтобы без промаха уничтожить три танка». Тремя снарядами уничтожили три танка…

Из воспоминаний Ильиных Анатолия Илларионовича, танкиста 176-й танковой бригады, который получил задачу перегнать танк Т-34 с повреждённым стволом пушки через мост в Трёхостровской на левый берег: «Вот, наконец, и Трёхостровская. Хочу бежать вниз к переправе. Там должен быть наш командир роты на своём Т-34. Не тут-то было. Над станицей, над переправой буквально висит армада немецких бомбардировщиков Ю-88. На бреющем полёте со включёнными сиренами носятся „лаптёжники“ — истребители Ю-87, поливая улицы пулемётными очередями. После первого налёта — второй, третий. И так до вечера. Между налётами всё же встречаюсь с командиром роты. Его танк стоит внизу, у переправы. Экипаж прячется под машиной. Но переправы уже нет. Разбомбили. А вечером, на закате, севернее станицы прорываются немецкие танки Т-III, за ними немецкие автоматчики. Трассирующие очереди насквозь прошивают станицу. Дым и пыль после бомбежки не дают возможности рассмотреть что-нибудь. Вижу только, в центре противотанковая пушка яростно ведёт огонь по танкам». Танкисты перегружают боезапас в исправный танк и пока не закончились боеприпасы, помогают бывшим десантникам сдерживать атаки гитлеровцев.

16 августа бой продолжался. Боеприпасы были на исходе. Плывущих через Дон людей расстреливали проносящиеся над рекой на бреющем полёте фашистские самолёты. Переправлялись кто как мог. За ночь все раненые были переправлены на левый берег. Следом начали переправу прикрывавшие берег подразделения. 17 августа утром правый берег последними покидали дивизионные разведчики под началом гвардии старшего лейтенанта Оськина. Не успев выйти из воды, они тут же вступали в схватку с фашистами, пытавшимися на их плечах с ходу перемахнуть реку.

Попытка немцев форсировать Дон в этом месте была сорвана. Сделать это им удалось южнее позиций, оборонявшихся 39-й гвардейской стрелковой дивизией. Именно с того плацдарма, подтянув резервы, танкисты 6-й армии Паулюса 23 августа совершили бросок к городу Сталинграду.

17 августа 1942 года части дивизии отошли на левый берег реки Дон и продолжали сдерживать натиск противника. После больших потерь под Сталинградом дивизия была вновь укомплектована личным составом.

После сражений севернее Сталинграда 1 октября 1942 года части дивизии переправились через Волгу в Сталинград и приняли участие в боях в городе.

Бои на заводе «Красный Октябрь» 

В связи с прорывом немцев к заводу «Красный Октябрь», в ночь на 1 октября 1942 года в город переправляется 39-я гвардейская стрелковая дивизия и занимает оборону на территории завода. 
Вот характеристика, которая была дана дивизии начальником штаба 62-й армии генерал-майором Н. И. Крыловым:

«39-я гвардейская приходилась родной сестрой 33-й и 35-й дивизиям: её также сформировали из воздушнодесантников. Переброшенная на сталинградское направление из-под Москвы ещё в августе, она сражалась в составе 1-й гвардейской армии на Дону, а затем между Доном и Волгой и была выведена из боёв севернее Сталинграда всего два дня назад. Дивизия дралась там не плохо, за последние недели уничтожила десятки фашистских танков. Но и сама потеряла немало людей — в ротах было по 40-50 штыков. Как затем выяснилось, в трёх её стрелковых полках и артиллерийском насчитывалось вместе с пульбатом и сапёрами 3800 человек.
В ходе боёв дивизия получала обычное маршевое пополнение, и десантники составляли теперь в батальонах и ротах …. только прослойку. Однако …. эта прослойка продолжала определять боевые возможности подразделений»

Передовой командный пункт 39-й гвардейской стрелковой дивизии разместился в здании водонасосной станции, штаб — в устье Банного Оврага.

9 сентября немцы переводят к заводу 100-ю лёгкую пехотную дивизию и она начинает наступление на территорию завода. 12 октября 1942 года немецкие штурмовые группы прорвали в нескольких местах оборону 120-го гвардейского стрелкового полка и вышли к листоотделочному цеху завода. Для ликвидации прорыва командир дивизии гвардии генерал-майор С. С. Гурьев бросает свой резерв — батальон народного ополчения завода, сапёрный батальон и роту химической защиты. После тяжёлого боя прорыв удалось ликвидировать.

С середины октября 1942 начинаются тяжёлые бои на территории завода. Гвардии генерал-майор Гурьев запрашивает подкрепления, так как удерживать завод становиться все труднее. Все переправы немцы в этот период держали под сильным огнём и потери при перевозке войск стали превышать 50 % личного состава. Поэтому на правый берег Волги прибывали небольшие разрозненные группы, которые тут же вливались в части, держащие оборону.

К 19 октября в 39-й гвардейской стрелковой дивизии осталось 800 активных штыков. В этот период дивизия понесла большие потери в командном составе: 15 октября тяжело ранен командир 87-го гвардейского артиллерийского полка, на следующий день он погиб при попытке эвакуации на левый берег Волги; 22 октября погиб в бою командир 117-го гвардейского стрелкового полка гвардии майор Андреев; 23 октября тяжело ранен командир 120-го гвардейского стрелкового полка Горячев. На 24 октября в полках дивизии оставалось по 30-40 человек.

В этих боях участвовал сын 112 гвардейского стрелкового полка Миша Протасов, подбивший в бою два танка. Он был тяжело ранен, но был спасён.

Немецкие части также понесли тяжёлые потери. 100-я легкопехотная дивизия из-за больших потерь и сильной утомлённости личного состава 22 октября снимается с фронта и отводится на отдых и пополнение. Её заменяет 79-я пехотная дивизия.

23 октября около 50 немцев прорвались в стыке 112-го и 120-го гвардейских стрелковых полков и овладели несколькими зданиями завода. Против них был брошен последний резерв — учебный батальон дивизии, который к вечеру уничтожил прорвавшихся немцев. В тот же день немецкий батальон 79-й пехотной дивизии прорвал фронт 193-й стрелковой дивизии РККА севернее завода, обошёл его и, ворвавшись на территорию, захватил центральную лабораторию, заводской гараж. Ночью контратакой роты 120-го гвардейского стрелкового полка (командир гвардии лейтенант Мирошниченко) и батареи гвардии лейтенанта Серебрякова центральная лаборатория была отбита, но выбить немцев из гаража не удалось. 24 октября по Краснопресненской улице к заводским воротам подошли до 2 немецких пехотных батальонов и 17 танков, которые начали штурм проходной. Атаку удалось отбить, хотя отдельные группы немцев прорвались в цеха завода. К вечеру сплошного фронта уже не было, по территории завода перемещались небольшие группы немцев, перестрелки возникали на различных участках, связь со многими подразделениями дивизии полностью отсутствовала.

Гвардии генерал-майор Гурьев обратился к командарму 62-й армией Чуйкову с просьбой о немедленной помощи. Он настаивал на немедленном подкреплении, иначе через 1-2 дня завод будет потерян полностью. Чуйков решил переправить на завод 45-ю стрелковую дивизию и восстановить фронт. После переправы через Волгу части дивизии пришли на помощь 39-й гв. сд и сразу вступали в бой. 25 октября части немецкой 79-й пехотной дивизии прорвали боевые порядки 39-й гвардейской дивизии, захватили мартеновский цех и начали бой за листоотделочный цех, который оборонялся отдельным пулемётным батальоном гвардии капитана Трофимова. Ночью удалось выбить немцев из мартеновского цеха совместной атакой с севера и от берега Волги. На следующий день немцы продолжали наступление и в течение дня заняли новосортовой цех, блюминги и начали атаку водонасосной станции, где находился передовой командный пункт 39-й гвардейской стрелковой дивизии. ПКП обороняли комендантский взвод, рота связи и музыкальный взвод.

Ситуацию этого дня Чуйков характеризовал как критическую. В донесении в штаб Фронта он сообщил: «В результате тяжёлых непрерывных боев боевые порядки дивизий сильно поредели. На участке завода „Красный Октябрь“ нет сплошного фронта. Боевые участки сдерживаются отдельными очагами. Большие потери командного состава…» На следующий день ситуация обострилась. К обеду группа немецких солдат вышла к штабу 39-й гвардейской стрелковой дивизии. На выручку командарм Чуйков бросил роту охраны штаба 62-й армии. Ей удалось восстановить положение, и рота вошла в состав дивизии. Вечером немцы заняли мостовой цех, цех № 3 и вышли на рубеж 150—300 метров до Волги. Почти вся территория завода уже находилась под контролем немцев. Овладев мартеновским цехом, немцы контролировали всю территорию завода и последнюю переправу 62-й армии. Советские войска удерживали только цех ширпотреба, нефтебаки и позиции вдоль берега Волги.
31 октября 39-я гвардейская стрелковая дивизия совместно с 45-й сд начала контрнаступление, имея задачу выбить немцев с завода и восстановить фронт. В результате этих боев (31 октября — 2 ноября 1942 года), удалось овладеть среднесортовым цехом, чугоннолитейным и блюмингом. Жестокие бои развернулись за мартеновский цех завода. Он несколько раз переходил из рук в руки. Но закрепиться в нём советские войска не смогли. К 3 октября обе стороны понесли огромные потери, и бои сами собой прекратились. Обе стороны принялись укреплять свои позиции и получать подкрепление.

Затишье прекратилось 11 ноября немецким наступлением. На «Красный Октябрь» наступали части 79-й пехотной дивизии, усиленные сапёрным батальоном 100-й лёгкой пехотной дивизии. В тот день ценой больших потерь немцам удалось вновь овладеть среднесортовым и кузнечным цехами, блюмингом, складом готовой продукции. Советские войска вновь оказались прижатыми к Волге. С этого момента и до середины декабря бои на заводе ограничивались отдельными стычками и попытками захвата мелких опорных пунктов. С 19 ноября активные боевые действия на заводе прекратились.

С началом ледостава у советских частей возникли проблемы со снабжением. 10 ноября через Волгу прошёл последний катер. С этого времени снабжение осуществлялось самолётами и небольшими лодками. Оперативная пауза в боях завершилась в конце декабря 1942 года. 17 декабря был проложен пешеходный мост по льду через Волгу. Затем сапёры сделали настил из бревен через Волгу, по которому с 19 декабря переправлялась тяжёлая техника и грузы.

Командующий 62-й армией Чуйков 12 декабря 1942 года отдал приказ — очистить территорию завода от противника. Но боевые действия возобновились только 15 декабря. В этот день штурмовые группы 112-го гвардейского стрелкового полка начали штурм опорных пунктов немцев в кузнечном и листоотделочном цехах завода. Эти пункты оборонялись 80 немецкими солдатами при 7 пулемётах и 2 миномётах. При активном сопротивлении немцев, 16 декабря удалось занять кузнечный цех, а 20 декабря листоотделочный цех. 24 декабря был захвачен опорный пункт немцев в туннеле железной дороги завода. В то же день начался штурм механического и Цеха № 1. 26 декабря эти цеха были очищены от противника. Особенно сильно немцы укрепили северную часть завода. Здесь было три основных узла обороны немцев: 1 — мостовой, копровый, Цех № 3; 2 — Главная контора, гараж, центральная лаборатория; 3 — школа ФЗО, детский сад, заводской тир. В каждом из этих пунктов оборонялось по одному пехотному батальону 226-го пехотного полка 79-й пехотной дивизии. Опорные пункты были обнесены проволочными заграждениями и минными полями.

Атаку этих пунктов 26 декабря начали части стрелковых дивизий РККА. 11 января 1943 года вся территория завода «Красный Октябрь» была очищена от немцев. В боях за завод 39-я гвардейская дивизия сыграла решающую роль.

Освобождение Украины 

39-я гвардейская стрелковая дивизия навсегда вписана в историю как проявившая доблесть и героизм в освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков. Своё почётное наименование и три из пяти орденов она получила за боевые заслуги, проявленные на Украине личным составом дивизии. Орден Красного Знамени 14 октября 1943 — за мужество и героизм, проявленные в боях за город Запорожье, орден Суворова II степени 19 марта 1944 — за мужество и героизм, проявленные в боях на реке Ингулец на Правобережье Украины и освобождение города Новый Буг,  20 апреля 1944 — за мужество и героизм, проявленные в боях за город Одесса.

С февраля 1943 года дивизия сражалась в тяжёлых боях на харьковском направлении, под Харьковом, Купянском и Барвенково (См. Харьковская операция) в составе войск Юго-Западного фронта.
Получила почётное наименование «Барвенковская» за освобождение г. Барвенково 10 сентября 1943 года. Приказом ВГК от 10 сентября 1943 г. дивизии была объявлена благодарность и дан салют в Москве 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.

Дивизия освободила город Запорожье. За освобождение города приказом ВГК от 14 октября 1943 г. ей объявлена благодарность и в Москве дан салют 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий.

Дивизия принимала участие в Битве за Днепр — одном из крупнейших сражений в мировой истории. 24 октября 1943 г. форсировала реку Днепр в районе Старых Кайдак, освободила города Днепропетровск и Днепродзержинск 25 октября 1943 года. В тот же день дивизии, Приказом ВГК, была объявлена благодарность и дан в Москве салют 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий.

В начале 1944 года дивизия под командованием гвардии полковника Камынина Сергея Михайловича ведёт тяжёлые бои на Украине. Так, в боях за ликвидацию группировки противника в излучине Днепра, севернее города Никополь, дивизия прорвала сильно укреплённую полосу обороны противника южнее Ново-Николаевки и содействовала освобождению города Никополь. Преследуя противника, освободила 37 населённых пунктов. Уничтожено свыше 1200 солдат и офицеров противника и много военной техники. С 10 по 11 февраля 1944 года дивизия совершила 50-км марш и вступила в бой с противником, наступающим в направлении города Апостолово с юга. В ожесточённых боях с численно превосходящим противником дивизия отразила все контратаки и не допустила его к городу. В этих боях 14 февраля 1944 года пал смертью храбрых командир дивизии гвардии полковник С. М. Камынин, который руководил боем лично, находясь в боевых порядках частей. Приказом НКО дивизия отмечена как отличившаяся в боях за освобождение города Никополь.

В марте 1944 г. в составе 8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта сражалась на Николаевщине. Командовал дивизией в то время гвардии полковник Виктор Михайлович Штриголь. Начальником штаба был гвардии подполковник Пётр Иосифович Зализюк.

2 марта дивизия форсировала реку Ингулец и приняла активное участие в Березнеговато-Снигиревской операции. Освобождала Андреевку, Михайловку, Лагодовку, Новоселовку, Погодин, Новоюрьевку, Скобелево, Марьяновку, Пятрово-Висунск, Христофоровку, Черниговку, Пархомовку, железнодорожную станцию Новополтавку.

В районе Малеевки 12 марта громила прорывавшуюся из окружения немецкую группировку численностью более 3000 пехотинцев. От Новополтавки совершила марш через Зелёный Яр, хутор Шевченко в Баштанку, где вела бои 3 дня.

За образцовое выполнение заданий командования в боях при прорыве сильной обороны немцев, за освобождение г. Нового Буга и проявленные при этом доблесть и мужество награждена орденом Суворова II степени. Затем через Калистратовку, Константиновку (на р. Ингулец), Пески, Барбосивку (Новопетровское), Кандыбино, Новомихайловку 19 марта вышла к Южному Бугу, а на следующий день начала форсирование его на юго-восточную окраину Ковалевки и к 16.00 полностью переправилась на правый берег, кроме артиллерии. Но противник с танками и артиллерией, при поддержке самолётов, сильно контратаковал позиции дивизии. Контратаки противника продолжались. С 6.00 до 12.00 было 15 контратак. Велись рукопашные схватки за Ткачевку. Потери дивизии в том бою: убито 30, ранено 109 человек.

23 марта 1944 года по приказу командования стрелкового корпуса части дивизии были отведены на восточный берег. 28 марта дивизия, получив пополнение, снова переправилась на правый берег Южного Буга, наступала на Одессу. 6 апреля 1944 года вышла к Хаджибейскому лиману, а 10-го вошла в Одессу. За эти бои награждена орденом Б. Хмельницкого II степени. 14 апреля форсировала реку Днестр. За освобождение Одессы приказом ВГК от 10 апреля 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Одновременно в честь войск, освободивших важнейший порт на Чёрном море — Одессу, кораблями Черноморского флота дан салют 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.

                                Список воинов дивизии, погибших и похороненных в городе Барвенково

После освобождения Одессы дивизия с 10 по 18 мая 1944 года вела бои за освобождение стратегического Шерпенского плацдарма на правом берегу реки Днестр. Воины дивизии, испытывая недостаток в боеприпасах, технике и средствах противотанковой обороны, сдерживали контрнаступление немецких войск. Погибшие в боях воины дивизии похоронены на мемориале возле села Шерпены (Молдавия).

Освобождение Польши 

Части 39-й гвардейской стрелковой дивизии приняли активное участие в освобождении Польши. В июне 1944 года дивизия переброшена на левое крыло 1-го Белорусского фронта. В ходе Люблин-Брестской операции, во взаимодействии с другими соединениями, прорвала сильно укреплённую оборону противника западнее Ковеля, успешно форсировала реку Западный Буг, 20 июля вступила на территорию Польши и 24 июля участвовала в освобождении Люблина.

В ходе боёв за Люблин, с 22 на 23 июля 1944 года, дивизия освободила один из самых страшных фашистских лагерь смерти — Майданек.

После овладения городом Люблин 39-я гвардейская стрелковая дивизия, отразив контрудар танков и пехоты немцев, получила боевую задачу — совершить в течение двух дней 110-и километровый марш, сосредоточиться в лесу на восточном берегу реки Висла и приготовиться к форсированию реки. После проведения рекогносцировки местности, 31 июля командир дивизии полковник Е. Т. Марченко отдал приказ командирам полков начать форсирование реки Висла утром 1 августа 1944 года.

1 августа соединения дивизии форсировали реку Висла и захватили плацдарм в 6 км северо-восточнее Магнушева (Магнушевский плацдарм). Особенно большого накала достигли бои 6 и 7 августа 1944 года, когда противник подтянув к месту боев крупные танковые и пехотные резервы, при мощной поддержке авиации перешёл в контрнаступление с целью сбросить советские войска в реку Вислу и ликвидировать занимаемый ими плацдарм на западном берегу. 7 августа в полосе обороны, занимаемой гвардейцами дивизии, немцы бросили в бой более ста танков и самоходно-артиллерийских установок и несколько полков пехоты, которым удалось вклиниться в оборону частей дивизии, а часть из них даже прорвалась к наблюдательному пункту командира дивизии. В этот критический момент боя комдив Марченко решил, чтобы не терять управление боем частей дивизии — не менять места наблюдательного пункта, а всем офицерам, солдатам оперативной группы дивизии приказал занять круговую оборону и отразить контратаку противника. Введя в бой противотанковый резерв дивизии, удалось отбить танковую атаку противника с большими для него потерями. На поле боя остались уничтоженными свыше тридцати танков врага и много пехоты. Немцы вынуждены были отказаться от дальнейших атак и перешли к обороне.

Части дивизии, совместно с другими частями 8-й гвардейской армии, перешли к укреплению и расширению плацдарма, готовясь к дальнейшему наступлению советских войск. Магнушевский плацдарм сыграл решающую роль на завершающем этапе Великой Отечественной войны, так как части 1-го Белорусского фронта в январе 1945 года наносили главный удар именно с этого плацдарма. 14 января 1945 года, участвуя в Варшавско-Познанской операции, с Магнушевского плацдарма дивизия переходит в наступление, совместно с другими частями армии прорывает глубоко эшелонированную оборону противника и успешно развивает наступление в направлении г. Познань.

«Рано утром 17 января с членом Военного совета А. М. Прониным, командующим артиллерией генералом Н. М. Пожарским и офицерами штаба мы выехали в дивизии первого эшелона в передовые войска. У переправы через Пилицу нагнали части 39-й гвардейской стрелковой дивизии, находившейся во втором эшелоне 28-го стрелкового корпуса. 120-й полк этой дивизии с приданным дивизионом артиллерии уже переправлялся через реку. В это время из деревни Гжмионца появилась колонна танков. Их было около двадцати, они направлялись к переправе. И вдруг мы разглядели на их броне фашистские кресты. Наши артиллеристы быстро развернулись в боевой порядок. Подпустив вражеские танки метров на четыреста, они открыли огонь. С первых же выстрелов почти половина танков была подбита и загорелась, остальные, отстреливаясь, начали отходить к деревне. Но туда уже вошёл 117-й полк той же 39-й дивизии. Заметив танки противника, артиллеристы полка развернули орудия и открыли встречный огонь. В результате от вражеской колонны уцелело всего два танка. Пленные танкисты показали, что они из 25-й танковой дивизии, которая после трёхдневных боев потеряла связь с высшим штабом и решила пробиваться на северный берег Пилицы. Так как переправа у Нове-Място была в руках советских войск, фашисты решили пробиться другим путём, но попали в огневой мешок»

Особенно ожесточённые и кровопролитные бои дивизия вела с 25 января по 5 февраля, штурмуя город-цитадель Познань, превращённый фашистским командованием в укреплённую крепость.

Все полки дивизии были отмечены в ходе боёв по освобождению Польши орденами и получили почётные наименования. Так 120-й и 117-й гвардейские стрелковые полки, 87-й гвардейский артиллерийский полк и 43-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион получили почётное наименования «Познанский».112-й гвардейский стрелковый полк получил почётное наименование «Люблинский».

За мужество и доблесть, проявленные при освобождении г. Люблин были награждены: орденом Красного Знамени — 117-й, 120-й гвардейские стрелковые полки;
За мужество и доблесть, проявленные при освобождении г. Познань были награждены: орденом Красного Знамени — 112-й гвардейский стрелковый полк, орденом Александра Невского — 45 отдельный гвардейский сапёрный батальон, орденом Красной Звезды — 154 отдельный гвардейский батальон связи.
За мужество и доблесть, проявленные при освобождении городов Влоцлавек, Бжесць-Куявски и Коло были награждены: орденом Кутузова III степени − 112-й гвардейский стрелковый полк, орденом Богдана Хмельницкого III степени — 117-й гвардейский стрелковый полк, орденом Александра Невского — 120-й гвардейский стрелковый полк, орденом Красной Звезды — 43-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион. За мужество и доблесть, проявленные при прорыве обороны немцев южнее Варшавы 87 гвардейский артиллерийский полк был награжден орденом Красного Знамени.

Битва за Берлин 

Завершающим этапом боевых действий дивизии было участие в Берлинской наступательной операции. Мужество и героизм воинов дивизии были отмечены орденами и медалями.

Указами Президиума Верховного Совета СССР за мужество, героизм и воинское мастерство, проявленное в боях за Берлин, дивизия была награждена пятой, высшей государственной наградой СССР — орденом Ленина, 112-й и 117-й гвардейские стрелковые полки — орденами Суворова III степени, 120-й гвардейский стрелковый полк и 87-й гвардейский артиллерийский полк — орденами Кутузова III степени, 43-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион и 154-й отдельный гвардейский батальон связи — орденами Александра Невского, 45 отдельный гвардейский сапёрный батальон — орденом Красной Звезды.

Командиром дивизии во время Берлинской наступательной операции и штурма Берлина был гвардии полковник Ефим Тимофеевич Марченко.

Первым днём после войны стал для 39-й гв. сд 2 мая 1945 года.

Штурм Зееловских высот 

Форсировав Одер в феврале 1945 года, дивизия оттеснила противника от береговой черты и заняла позиции на Кюстринском плацдарме. В течение февраля-начала марта 1945 года дивизия продолжает вести упорные бои за удержание и расширение захваченного плацдарма. Отсюда должно было начаться наступление на Берлин. Силам 8-й армии под командованием генерал-полковника Василия Чуйкова, в состав которой входили силы 39-й гвардейской стрелковой дивизии, на первом этапе предстояло штурмовать Зееловские высоты. Это — гряда лысых холмов, до 50 метров, которая тянулась по левому берегу старого русла Одера. Зеловско-Берлинская операция или Сражение за Зееловские высоты — операция советских войск, проведённая в рамках Берлинской наступательной операции и последующее сражение с немецкими войсками, оборонявшими Зееловские высоты — многочисленные возвышения естественного происхождения в виде холмов, расположенных недалеко от немецкого города Зеелов, примерно в 90 км к востоку от Берлина, недалеко от нынешней границы с Польшей. Операция проводилась в период с 16 апреля по май 1945 года. Изначально 39-я гвардейская стрелковая дивизия была в армейском резерве.

17 апреля 1945 года противник ввёл в бой две свежие моторизованные дивизии — «Курман» и «Мюнхеберг» — и одну пехотную дивизию СС под командованием генерала Зайцерта. Завязались ожесточённые бои. Контратаки следовали одна за другой, особенно на левом фланге 8-й гвардейской армии. В районе Дидерсдорфа противник старался перерезать шоссе Кюстрин — Берлин, по которому двигалась основная масса техники и тылов 29-го гвардейского стрелкового корпуса и 1-й гвардейской танковой армии.

Для ликвидации этой угрозы командиру 28-го гвардейского стрелкового корпуса было приказано ввести в бой 39-ю гвардейскую стрелковую дивизию, до этого следовавшую во втором эшелоне. В бой вступили полки дивизии. 18 апреля 1945 года дивизия участвовала в отражении контрудара трёх немецких дивизий на левом фланге 8-й гвардейской армии. Так, передовой 117-й гвардейский стрелковый полк дивизии под командованием гвардии подполковника Гриценко Е. Д. вступил в ожесточённую схватку с кадровыми подразделениями противника и батальоном фольксштурма, которые стремились всеми силами добиться какого-либо успеха. Они бросались в контратаки из засад, устроенных на пологих западных скатах Зееловских высот, открывали пулемётный огонь из тщательно замаскированных укрытий, которые уже прошли наши войска, использовали гранаты и фаустпатроны из домов и различных построек, стоящих возле дорог и переездов. Гриценко нашёл способ борьбы с такой тактикой врага. Он отказался от лобовых атак населённых пунктов и узлов обороны. Батальоны полка повзводно и поротно с миномётами и лёгкими орудиями через перелески, окольными путями пробирались в тыл и на фланги подразделений противника и навязывали невыгодный ему бой.

Штурм Берлина 

Первая фраза сражения за германскую столицу заключалась в форсировании рек и каналов практически по всему периметру обороны города. Внутренний пояс немецкой обороны Берлина в полосе наступления 39 гвардейской стрелковой дивизии проходил по каналу Тельтов (Teltowkanal). Форсирование канала было возложено на 117-й гвардейский стрелковый полк. Части сил форсировал канал под плотным немецким шквальным огнём. Командир полка Ефим Дмитриевич Гриценко в атаку солдат вёл лично и был убит.

«Передовой 117-й гвардейский стрелковый полк дивизии под командованием гвардии полковника Е. Д. Гриценко вступил в ожесточённую схватку с кадровыми подразделениями противника и батальоном фольксштурма, которые стремились всеми силами добиться какого-либо успеха. Они бросались в контратаки из засад, устроенных на пологих западных скатах Зееловских высот, открывали пулемётный огонь из тщательно замаскированных укрытий, которые уже прошли наши войска, бросали гранаты и фаустпатроны из домов и различных построек, стоящих возле дорог и переездов. Гвардии полковник Гриценко нашёл способ борьбы с такой тактикой врага. Он отказался от лобовых атак населённых пунктов и узлов обороны. Батальоны полка повзводно и поротно с миномётами и лёгкими орудиями через перелески, окольными путями пробирались в тыл и на фланги подразделений противника и навязывали невыгодный ему бой. Моральное превосходство было на стороне советских воинов, и хотя соотношение сил на этом участке было не всегда в пользу полка Гриценко, гитлеровцы не выдерживали напора — сдавались в плен или панически отступали. Только за один день боя полк захватил около 100 пулемётов, 107 автомашин с различными военными грузами, взял в плен 315 солдат и офицеров»

Наступая на северо-запад, в направлении зоопарка, дивизия уже 29 апреля вышла к Ландвер-каналу. Канал был неширокий и неглубокий, но преодолеть его было почти невозможно. Берега его были крутые и выложены камнем. От верхней кромки берега до воды — около 3-х метров гладкой и скользкой стенки. Весь канал и подступы к нему простреливались плотным пулемётным огнём и орудиями прямой наводки. Но для гвардейцев и это не явилось препятствием. Они нашли водосточные трубы, которые выводили в канал прямо на уровень воды. Этими трубами они подползли к каналу, преодолели его водную часть вплавь, а на противоположном берегу по таким же трубам выбрались на поверхность, оказавшись в тылу немцев, оборонявших непосредственно берег канала. Таким образом, 120-й гвардейский стрелковый полк двумя батальонами форсировал этот канал и овладел южной частью парка Тиргартена (Tiergarten). 120-й полк мог успешно продвигаться в северо-восточном направлении, на Рейхстаг (Reichstag). Однако атаки не состоялось. Был получен приказ: оставить часть сил для удержания достигнутого рубежа, остальные силы полка отвести назад.

«Отлично действовал двадцатидвухлетннй командир роты 39-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший лейтенант Николай Пименович Балакин. Разведав канализационные трубы, он принял смелое решение: пробраться по ним до канала, затем вплавь достигнуть противоположной стенки и там так же по сточному трубопроводу проникнуть в тыл противника. Манёвр был осуществлён блестяще. Рота Балакина разгромила два вражеских гарнизона, захватив в плен 68 автоматчиков и пулемётчиков батальона фольксштурма. Балакин, будучи раненым, продолжал руководить боем, пока не подоспела помощь.

Таким же путём форсировали канал штурмовые группы отряда, которыми командовал гвардии старший лейтенант А. С. Климушкин из 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии. По сточным трубам и подземным коммуникациям связи он провёл своих бойцов под мост, что возле железнодорожной станции Меккерн-Брюкке, и оттуда стремительным броском ворвался в вокзал. Вскоре весь батальон, возглавляемый Героем Советского Союза гвардии капитаном М. П. Карнаушенко, оказался на противоположном берегу канала и приступил к штурму привокзального квартала»

К вечеру 29 апреля 1945 года, ведя тяжёлые бои за каждый дом, дивизия вплотную подошла к забору Зоологического сада. Но овладеть им с ходу не удалось. В Зоологическом саду, как известно, располагался командный пункт командующего обороной Берлина, генерала Вейдлинга (Helmuth Weidling). Сад был обнесён железобетонным забором. Внутри сада заранее построены прочные железобетонные бункера, представлявшие собой трёхэтажные здания. Железобетонные стены имели толщину до 2,5 метров и не пробивались снарядами. По всем этажам зданий были закрывающиеся стальными плитами амбразуры. На крышах располагались зенитные пушки 88 и 128 мм калибра, которые вели огонь прямой наводкой. Все прилегающие к зоопарку здания также были заранее подготовлены к обороне. Все улицы, выходящие к зоопарку, простреливались ружейно-пулемётным и артогнём.

…Почти весь личный состав был брошен на проделывание проходов в зданиях и вытаскивание пушек-гаубиц на руках.

К рассвету орудия стояли нацеленными на бункера и укреплённые здания и тщательно замаскированы. По сигналу они открыли беглый огонь. Все бункера и здания мгновенно окутались дымом и пылью. Однако пробить стенки бункеров даже этими системами не удалось. Но своё дело они сделали. Немцы на некоторый период были оглушены и ошеломлены. Используя замешательство немцев, 112-й и 117-й гвардейские стрелковые полки стремительно бросились к бункерам и другим объектам атак. Кроме обычного вооружения, солдаты тащили с собой во всевозможной посуде бензин; сапёры — взрывчатые вещества; химики — дымшашки. Подойдя вплотную, начали выжигание и выкуривание немцев. Генерал Вейдлинг с частью своего штаба вынужден был убежать на новый КП. Остальной гарнизон сдался. Уже после пленения генерала Вейдлинг показал, что потеря им этих бункеров лишила его связи и возможности управлять боевыми действиями берлинского гарнизона. В этом бою погиб ещё один командир 117-го гвардейского стрелкового полка. Вообще в боях за Берлин погибло три командира 117-го полка.

Решительным броском уже в первой половине дня 1 мая 1945 года части 39-й гвардейской стрелковой дивизии овладели южной частью парка Тиргартен, зоопарком и соединились с частями 3-й ударной армии, 2-й гвардейской танковой армии и с 1-й польской пехотной дивизией (1-я армия Войска Польского). 
Нелишне отметить и такой факт. Несмотря на сильный огонь и тяжёлые бои по овладению зоопарком, абсолютное большинство, а точнее, почти все звери и птицы зоопарка оказались живыми.

Раздел написан на основе не опубликованных мемуаров командира дивизии гвардии полковника Марченко Ефима Тимофеевича.

Награды и почётные наименования 
Дивизия была одной из 8-ми стрелковых дивизий, награждённых в годы Великой Отечественной войны пятью орденами.

Знамёна дивизии и её частей

Отличившиеся воины дивизии 
В годы Великой Отечественной войны 45 воинов частей, входивших в состав дивизии, были удостоены звания Героя Советского Союза. Около 50 стали полными кавалерами Ордена Славы. 14 тысяч воинов награждены боевыми орденами и медалями.

Произведено награждений орденами СССР(не меньше):
 орден Ленина — 38
 орден Красного Знамени — 460
 орден Суворова II степени- 3
 орден Кутузова II степени — 1
 орден Богдана Хмельницкого II степени — 2
 орден Суворова III степени — 8
 орден Кутузова III степени — 7
 орден Богдана Хмельницкого III степени — 41
 орден Александра Невского −136
 орден Отечественной войны I степени — 370
 орден Отечественной войны II степени — 1131
 орден Красной Звезды — 2076
 орден Славы I степени — 16
 орден Славы II степени- 351
 орден Славы III степени — 1942

Награждены орденами Республики Польша:
 орден Крест Храбрых — 1

Данные о награждениях в годы войны в 172-м гвардейском мотострелковом полку и 15-м гвардейском танковом полку, которые вошли в состав дивизии в послевоенное время, находятся на страничках этих частей.

Герои Советского Союза 
Приказом Министра обороны СССР, в послевоенные годы в списки частей дивизии были навечно зачислены четверо Героев Советского Союза: гвардии сержант Бухтуев М. А. — 1-й танковой роты 1-го танкового батальона 15 гв. тп; гвардии старший сержант Турунов Г. С. — 1-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона 172 гв. мсп; гвардии лейтенант Цыбань П. Ф. — роты связи 120 гв. мсп; гвардии рядовой Хименко А. М. — 4-й мотострелковой роты 2 мсб 117 гв. мсп. Роты носили имена Героев Советского Союза и именовались геройскими. Служить в такой роте было почётно и ответственно.
На Аллее Славы дивизии в военном гарнизоне города Ордруф был установлен памятный монумент с именами Героев Советского Союза и бюсты Героев. Бюсты героев были установлены также в военных гарнизонах городов Гота и Майнинген (бюст Героя Советского Союза А. М. Хименко).

Полные кавалеры Ордена Славы 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.11.1943 года Орденом Славы награждались солдаты, сержанты, старшины, совершившие в боях за Советскую Родину боевые подвиги и показавшие примеры храбрости, мужества и бесстрашия. Последовательное награждение от III до I степени (по примеру Ордена Святого Георгия — Георгиевского креста). Многие воины 39-й гвардейской стрелковой дивизии удостоились этой высокой награды. К сожалению, восстановить весь список награждённых пока не удалось.

Состав

Изменения в послевоенное время 
 В 1945-м году в состав дивизии входит 935-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион. (В 1954 году на его базе был сформирован 2066-й артиллерийский полк, который в 1955-м году преобразован в 915-й зенитный артиллерийский полк (располагался в гарнизоне Ордруф), а в 1972 году, в связи с перевооружением, был преобразован в 915-й зенитный ракетный полк (вч пп 38866) и с данного времени дислоцировался на Херде до 1991 года.
 В 1945 году в составе дивизии была сформирована 396-я артиллерийская бригада в составе 583 миномётного полка , 936 гаубичного артиллерийского полка , 87 гвардейского пушечного артиллерийского полка и 935 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Была расформирована в 1947—1948 годы.
 В 1947 году в состав дивизии входит 15-й гвардейский танковый Речицкий Краснознамённый ордена Суворова полк (из состава расформированной 1-й гвардейской танковый дивизии).
 Возможно в 1947 году в состав дивизии включён 93-й отдельный мотоциклетный ордена Красной Звезды батальон (из состава расформированной 11 танковой дивизии).41-я отдельная гвардейская разведывательная рота расформирована, а её личный состав обращён на укомплектование батальона.
 В мае 1957 года 45 отдельный гвардейский сапёрный орденов Александра Невского и Красной Звезды батальон реорганизован в 272 отдельный гвардейский инженерно-сапёрный орденов Александра Невского и Красной Звезды батальон.
 В 1957 году 112-й гвардейский стрелковый Люблинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк был реорганизован в 29-й гвардейский мотострелковый Люблинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк (вч пп 38868).
 В1957 году расформирован 93-й отдельный мотоциклетный батальон, а в составе дивизии возможно сформирована отдельная разведывательная рота.
 В 1961 году в состав дивизии прибыл 23 отдельный танковый батальон.
 В 1961-м году в состав дивизии введён 329-й отдельный ракетный дивизион (вч пп 22409, дислокация — Ордруф). В 1987-м году он был передан в состав 449-й ракетной бригады (вч пп 93861) 8-й гв. ОА (г. Арнштадт).
 В мае 1965 года в дивизию был передан 11 отдельный разведывательный ордена Красной Звезды батальон (из состава 79-й гвардейской танковой дивизии).
 Возможно в 1965 году 29 гвардейский мотострелковый полк был передан в состав 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии. Место постоянной дислокации полка — г. Плауэн.
 В мае 1965 года, в состав дивизии входит 172-й гвардейский стрелковый Гнезненский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк (из состава 79-й гвардейской танковой дивизии). Место постоянной дислокации полка — г. Гота
 В 1989 году 15-й гвардейский танковый Речицкий Краснознамённый ордена Суворова полк реорганизован в 585-й гвардейский мотострелковый Речицкий Краснознамённый ордена Суворова полк.
 После 1945 года отсутствует информация о судьбе прославленного 43 отдельного гвардейского истребительно-противотанкового Познанского орденов Александра Невского и Красной Звезды дивизиона.

Вооружение и военная техника 
На вооружении дивизии в 1990 году находилось:
 Управление дивизии: 1 ПРП-3, 3 Р-145БМ, 1 Р-156БТР;
 117-й гвардейский мотострелковый Познанский Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк
 31 Т-80, 56 БМП-2, 87 БМП-1, 6 БРМ-1К, 18 2С1 «Гвоздика», 18 2С12 «Сани», 3 ПРП-3/-4, 9 БМП-1КШ, 3 РХМ, 3 ПУ-12, 1 МТ-55А, 7 МТ-ЛБТ;
 120-й гвардейский мотострелковый Познанский Краснознамённый, орденов Кутузова и Александра Невского полк
 31 Т-80, 151 БТР-60, 2 БМП-2, 3 БМП-1, 4 БРМ-1К, 18 2С1, 18 2С12, 3 ПРП-3/-4, 9 Р-145БМ, 3 ПУ-12, 2 МТ-55А, 1 МТ-ЛБТ;
 172-й гвардейский мотострелковый Гнезненский Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова полк
 31 Т-80, 48 БМП-2, 94 БМП-1, 5 БРМ-1К, 18 2С1, 18 2С12 «Сани», 9 БМП-1КШ, 3 ПРП-3/-4, 3 РХМ, 1 Р-145БМ, 2 ПУ-12, 1 МТ-55А, 7 МТ-ЛБТ;
 585-й гвардейский мотострелковый Речицкий Краснознамённый, ордена Суворова полк
 31 Т-80, 146 БТР-60, 5 БМП-2, 4 БРМ-1К, 18 2С1, 18 2С12;
 87-й гвардейский самоходный артиллерийский Познанский Краснознамённый, ордена Кутузова полк
 52 2С3, 18 «Град», 5 ПРП-3, 3 1В18, 1 1В19, 1 Р-145БМ, 1 Р-156БТР, 3 МТ-ЛБТ;
 915-й зенитный ракетный полк: кроме ЗРК 1 Р-145БМ, 1 Р-156БТР;
 23-й отдельный танковый батальон: 31 Т-80, 1 БМП-2, 1 БМП-1;
 489-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион: кроме ПТ-средств 1 ПРП-3, 8 МТ-ЛБТ;
 11-й отдельный ордена Красной звезды батальон разведки и РЭБ: 15 БМП-1, 7 БРМ-1К, 1 Р-145БМ, 1 Р-156 БТР, 1 БМП-1КШ;
 1154-й отдельный гвардейский орденов Александра Невского и Красной Звезды батальон связи: 10 Р-145БМ, 1 Р-156БТР, 1 Р-2АМ;
 272-й отдельный гвардейский инженерно-сапёрный орденов Александра Невского и Красной Звезды батальон: 3 УР-67;
 49-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон: 1 БРЭМ-2;
 Итого: 155 танков Т-80, 340 БМП (127 БМП-2, 187 БМП-1, 26 БРМ-1К), 297 БТР-60, 126 САУ (72 2С1, 52 2С3), 72 миномёта 2С12, 18 РСЗО «Град».

Командование

Во время Великой Отечественной войны 
Командиры:
 Гурьев, Степан Савельевич (6 августа 1942 — 17 апреля 1943), генерал-майор (3 мая 1942), гвардии генерал-майор;
 Лещинин, Василий Андреевич (18 апреля 1943 — 23 декабря 1943), полковник, с 25 сентября 1943 года гвардии генерал-майор;
 Камынин, Сергей Михайлович (1 января 1944 — 12 февраля 1944), гвардии полковник (пал смертью храбрых в бою у г. Апостолово Днепропетровской области);
  Штриголь, Виктор Михайлович (17 февраля 1944 — 8 августа 1944), гвардии полковник, Герой Советского Союза;
 Марченко, Ефим Тимофеевич (10 августа 1944 — 27 сентября 1945), гвардии полковник.

Заместители командира по строевой части
 Кузин, Андриан Тимофеевич (?? июнь 1943 — 29 ноября 1943), гвардии полковник. В течение ноября 1943 года временно командовал дивизией.
 Шапкин, Иван Сергеевич (?? январь 1944 — ?? апрель 1944), гвардии полковник.

Комиссары (начальники политотдела)
 Дубровский Яков Иванович, гвардии старший батальонный комиссар, подполковник (1942 — май 1943-?);
 Чернышёв Фёдор Филиппович, гвардии полковник(? — май 1943);
  Никольский, Николай Сергеевич, гвардии полковник (май 1943 — февраль 1944);
 Онищук П. Е., гвардии подполковник (февраль 1944—1945);
 Островский Борис Ефимович, гвардии подполковник (1945)

Начальники штаба
 Нетесов, гвардии полковник (пропал без вести 16 августа 1942);
 Ионов Владимир Михайлович, гвардии майор (с 16 августа 1942);
 Зализюк, Пётр Иосифович, гвардии подполковник (с 22 ноября 1942 — август 1943);
 Семёнов Иван Матвеевич, гвардии полковник (1943—1945).

Начальники оперативного отделения
 Ионов Владимир Михайлович, гвардии майор — май 1943 года ;
 Орлов, гвардии майор (с 16 августа 1942)
 Горошко Василий Григорьевич, гвардии майор (август 1945)

Начальники разведки
 Назимов, гвардии майор
 Товмаш Иван Петрович, гвардии майор (ноябрь 1945)

 Командующие артиллерией
 Паринов Пётр Андреевич, гвардии полковник- май 1943 года
 Калашников Дмитрий Дмитриевич, гвардии майор
 Лозовский Фёдор Евстафьевич, гвардии полковник (март 1945 г.)

Начальники связи
 Никонов Николай Александрович, гвардии подполковник- май 1943 года
 Бурдин Василий Степанович, гвардии майор (август 1945)

Командиры дивизии в послевоенное время 
 Станкевский, Дмитрий Иванович (27 сентября 1945 — 26 апреля 1948), гвардии генерал-майор
 Василевский, Леонид Дмитриевич (26 апреля 1948 — октябрь 1951), гвардии генерал-майор
 1951 — 1952 гг — нет данных
 Харазия, Хасан Лагустанович (14 августа 1952 — 14 июня 1954), гвардии генерал-майор
  Сташек, Николай Иванович (14 июня 1954 — 23 апреля 1958), гвардии полковник, с 18.02.1958 гвардии генерал-майор
 Геращенко, Сергей Николаевич (23 апреля 1958 — 20 июня 1961), гвардии полковник, с 25.05.1959 гвардии генерал-майор
 Синчук, Тимофей Федотович (20 июня 1961 — 2 июня 1966), гвардии полковник, с 22.02.1963 гвардии генерал-майор
 Ломбах, Юрий Владимирович (2 июня 1966—1967), гвардии генерал-майор
 Бельтюков, Виктор Петрович (1967 — 8 сентября 1969), гвардии полковник, с 19.02.1968 гвардии генерал-майор
 Сорокин, Константин Андреевич (8 сентября 1969 — 4 октября 1971), гвардии генерал-майор (скоропостижно скончался в Ордруфе осенью 1971 г.)
 Емельяненко, Олег Ипполитович (6 декабря 1971—1973), гвардии полковник
 Востров, Владимир Андреевич (1973—1975), гвардии генерал-майор
 Сидоров, Анатолий Дмитриевич (1975—1976), гвардии полковник
 Пивоваров, Валентин Николаевич (1976—1981), гвардии генерал-майор (председатель Совета ветеранов 39-й гв. мсд.)
 Рожихин, Юрий Петрович (1981—1984), гвардии полковник
 Лобанов, Александр Иванович (1984—1987), гвардии генерал-майор
 Миненко, Александр Тимофеевич (1987—1991), гвардии генерал-майор (последний командир дивизии).

Гимн 

Автор не известен

 Грозным утёсом на Волге
 Стал для врага Сталинград.
 Дали мы, верные долгу клятву -
 Ни шагу назад!

 ПРИПЕВ:
 Дивизия гвардейская!
 Пяти орденоносная!
 Твой славный путь и подвиги
 Воспел Народ-Герой.
 И здесь, вдали от Родины
 Полки орденоносные
 В любой момент, с любым врагом
 Всегда готовы в бой!

 Помнят днепровские кручи
 Смерть презиравших солдат.
 Тех, кто в порыве могучем
 В битвах не знали преград.

ПРИПЕВ.

 Штурмом Одессу ты брала -
 Сбросила в море врага.
 И у морского причала
 Мирные встали суда.

ПРИПЕВ.

 В грозном берлинском сражении,
 В вихре огня и свинца,
 Дело победы с уменьем
 Ты довела до конца.

ПРИПЕВ.

 Имя гвардейское гордо
 Ты на знамёнах несёшь.
 Поступью грозной и твёрдой
 К новым победам ведёшь!

Дивизия в послевоенный период 

После Великой Отечественной войны дивизия в составе 8-й гвардейской армии (Первый стратегический эшелон), дислоцированной в Германии, (Группа советских войск в Германии (ГСОВГ, ЗГВ) ( — ).

После 10 мая 1945 года дивизия, как и вся 8-я гв. А, была выведена из Берлина к югу от города и находилась в районе между городами Цоссен, Лукенвальде, Ютербог, иск. Люббен, Мюнхегофе.

1.6.1945 г. 39 гв. сд в составе 8 гв. А выступает из занимаемого района в юго-западном направлении и к исходу 5.6.1945 г. сосредотачивается в районе — Шильдау, Вальдхайм, Франкенберг, Мариенберг, Пирна, Дрезден, Ельстерверда (Саксония).

Штаб 8 гв. А — г. Мейссен.

1 июля 1945 года из Саксонии (нем. Sachsen), по договорённости с командованием союзных армий, 39 гв. дивизия в составе 8 гв. А переместилась в Тюрингию, в заданный район зоны действия 28 гв. ск — Эйзенберг, Шварц, Шлайц, Роннебург для дальнейшего продвижения к границе советской зоны оккупации и её охраны в первые годы послевоенного периода.

В июле 1945 года, после разграничения зон оккупации Германии, дивизия в составе 28 гв. ск вышла в свой сектор оккупационной зоны и заняла территории, ранее находящиеся в ведении американской армии. Заставы были выставлены на рубеже: Эйха, Швейкерсхаузен, Билльмутхаузен, Адельхаузен, Эмштадт, Мупперг, Хейнерсдорф, Лихтенхайн, Фалькенштейн, Броннерсгрюн, Титшендорф, Бланкенштейн. Главные силы сосредоточены в районах: Эйзенберг, Шварц, Шлайц, Роннебург. Штакор — Песнек.

Точное место дислокации отдельных частей дивизии с 1946 года по 1949 год в настоящее время не установлено. Дивизия неоднократно меняла место дислокации. В разные годы некоторые полки и отдельные батальоны меняли место дислокации и размещались также в городах Арнштадт и Заальфельд. Штаб находился в Рудольштадте.

Весной 1949 года дивизия перемещается в Ордруф и занимает территорию, ранее контролируемую 21-й гвардейской механизированной дивизией, штаб которой находился в Ордруфе с июля 1945 по апрель 1949 года. С 1949 года по 28 октября 1991 года части дивизии дислоцировались в городах Ордруф, Гота и Майнинген на территории земли Тюрингия., на передних рубежах защиты СССР и стран социалистического лагеря.

Дивизия была крупнейшим войсковым соединением Вооружённых Сил СССР. Расстояние от места дислокации частей дивизии до границы с ФРГ составляло около 5 километров. Части дивизии контролировали Фульдский коридор — участок, который считался предполагаемым противником, как один из наиболее вероятных направлений вторжения в Западную Европу Вооружённых сил стран-участниц Варшавского договора. Со стороны ФРГ, напротив позиций дивизии, находились V и VII корпуса США Центральной группы армий НАТО.

Постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР от 30.10.1967 г., «За заслуги в деле защиты советской Родины и достигнутые высокие результаты в боевой и политической подготовке и в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции наградить 39-ю гвардейскую мотострелковую Барвенковскую ордена Ленина дважды Краснознамённую орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизию Памятным Знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и оставить его на вечное хранение как символ воинской доблести».

При модернизации Вооружённых Сил СССР и образовании в конце 1950-х годов мотострелковых войск, 39-я ГСД была переформирована из стрелковой в мотострелковую в 1957 году. Её стрелковые полки стали мотострелковыми, а 87-й гвардейский артиллерийский полк становится самоходно-артиллерийским. В состав дивизии был введён 915-й зенитный артиллерийский полк (впоследствии, после модернизации и перевооружения — зенитно-ракетный (ЗРП). Основные глобальные реформирования (сокращение Советских войск в Германии 1955—1956 гг, реорганизация войск и изменения названий частей в 1960-е годы, сокращение Советских войск в Германии в 1970-е годы) не касались 39-й гв. мсд.

Дивизия сохранила в своём составе, в основном, полки военного периода истории соединения. Основные войсковые части дивизии сохранили принадлежность к соединению и нумерацию периода Великой Отечественной войны.

Численность 39-й гв. мсд в конце 1980-х — начале 1990-х годов составляла около 13000 человек личного состава.

В послевоенный период 39-я гв. мсд была единственной действующей пяти орденоносной дивизией в составе ГСВГ (ЗГВ).

Вооружение на 1991 год 
На начало 1991 года 39-я гв. мсд была вооружена танками Т-80, два из четырёх её мотострелковых полков были полками на БМП и два — на БТР. Всего на 19 ноября 1990 года 39-я гв. мсд располагала:
 57 танками Т-80 (на 01.08.1987); 155 танками Т-80 (на 19.11.1990);
 340 БМП (127 БМП-2, 187 БМП-1, 26 БРМ-1К)
 297 БТР (БТР-60);
 126 САУ (72 2С1 «Гвоздика», 52 2СЗ «Акация»);
 72 миномётами 2С12 «Сани» (120-мм);
 18 РСЗОБМ-21 «Град».
 ЗРК — 2К12 точных данных о количестве нет.

Ордруфский гарнизон дивизии 

Кроме перечисленных выше войсковых частей в гарнизоне города Ордруф находились:
 Музей 39-й гв. мсд (в том числе Аллея Славы с бюстами Героев Советского Союза, воевавших в составе дивизии; памятники и захоронение начальника русского лагеря освобождённых советских граждан г. Ордруф капитана Володкина Фёдора Гавриловича, погибшего 18 мая 1945 года). Экспонаты музея бесследно исчезли при выводе войск. Судьба памятников и захоронения не известна.
 Гарнизонный дом офицеров (ГДО). Выполнял функции гарнизонного клуба: организация культуры и досуга для личного состава дивизии и гарнизона, в целом, оказание методической и иной помощи клубам частей. В состав ГДО входил: телевизионная станция, телемастерская, несколько ансамблей, библиотека, кафе, спортивный зал, работали кружки и т. п. В ГДО для солдат и членов семей военнослужащих выступали: ансамбль «Воронежские девчата», Геннадий Хазанов (1986 г), Владимир Винокур(1984 г), ансамбль «Весёлые ребята» 1985 г., Валентина Толкунова 1983 г., ансамбль «Самоцветы», Полад Бюль-Бюль Оглы; артисты театра и кино Вячеслав Тихонов, Нонна Мордюкова, Надежда Румянцева и др.
 Квартирно-эксплуатационная часть (КЭЧ) — распределение жилья, коммунальное обеспечение, ремонт и строительство жилого фонда (вч пп 52734).
 Дома офицерского состава (ДОСы). (Офицеры и прапорщики дивизии также проживали за чертой гарнизона, непосредственно в г. Ордруфе).
 Магазины и база Военторга.
 Редакция и типография дивизионной газеты «Гвардеец».
 415-я Военная комендатура (вч пп 30272). (Находилась непосредственно в г. Ордруфе).
 Особый отдел ОО КГБ СССР по 39 гв. мсд (вч пп 86157).
 2185-я станция фельдъегерско-почтовой связи (вч пп 83077).
 Бытовой комбинат (включал в себя прачечную, мастерскую по ремонту одежды и т. п.).
 Несколько гостиниц (в том числе и т. н. «генеральскую», в которой останавливались высшие чины МО СССР, ГСВГ и артисты) и общежитий.
 Детский сад «Звёздочка».
 Средняя школа № 61.
 Хлебозавод и свинарник. (Входили в состав 1128-го ОБМО).
 Открытый плавательный бассейн. (С 1950-х по 1970-е годы)
 390-я гвардейская артиллерийская бригада (армейского подчинения) (вч пп 17439, позывной — Геоцинт).
 Военный полигон (Ордруфский полигон или учебный центр дивизии), вч пп 01642. На полигоне осуществлялась боевая подготовка частей не только 39-й гв. мсд, но и других частей и соединений 8-й гвардейской общевойсковой армии и Группы советских войск в Германии.

На некотором удалении от Ордруфа располагался ЗКП 39-й гв. мсд и ЗКП 8-й гв. А. 915-й зрп также располагался за основной территорией гарнизона, на горе Херда.

После вывода войск в 1991 году, 36 га территории бывшего гарнизона были проданы строительной фирме в 1995 году, которая сначала обещала сохранить пару десятков исторических зданий времен кайзера Вильгельма II. Но потом речь уже шла о шести зданиях — офицерское казино/Offizierskasino, бывш. столовая 120 ГМСП; трансформаторный домик/Trafohäuschen; почта/Postgebäude, бывш. штаб 154 ОБС; театр/Theater, бывш. ГДО; здание охраны/Hauptwache, бывш. политотдел и вилла кайзера/Keiservilla (здание где была школьная библиотека и медпункт). Последние строения были снесены в 2001 году за исключением виллы кайзера.
Кроме того сноса избежали ДОС построенный в 60-е годы, рядом с дивизионным плацем и здание в котором находились мастерские школы. Эти три здания находятся все рядом друг с другом, и ныне используются как жильё.

Часть территории гарнизона, где располагался 15 ГТП, была передана бундесверу. Здесь, на бывшей территории 15 ГТП, избежали сноса 10 зданий. Семь казарм вокруг плаца 15 ГТП, здание Особого отдела, построенного как лазарет, КПП, и здание в котором сегодня находится пожарная часть учебного центра бундесвера (раньше, насколько удалось выяснить, там находился склад НЗ полка).
Кроме того на территории склада боеприпасов, за 15 ГТП, возле ручья Хоппбах, тоже сохранились некоторые строения.

На территории бывшего 15 ГТП сегодня располагается учебный центр бундесвера, с комендатурой в г. Гота в структуре 13-го разведывательного батальона. Постоянной дислокации подразделений бундесвера в бывшем гарнизоне Ордруф нет. Учебный центр сегодня предназначен для обучения подразделений бундесвера дислоцированных в Тюрингии.

По данным архива учреждения по развитию земли Тюрингия, 1994 г., в гарнизоне Ордруф было 410 зданий, не считая зданий на полигоне.
В самом городе Ордруф, в так называемом русском секторе города, 39 гв. мсд имела 152 квартиры. (они восстановлены и используются по назначению).

На территории гарнизона Ордруф в домах старой постройки (возведены во время кайзера Вильгельма II) имелось 250 единиц жилья.

В двадцати панельных 5-этажных ДОСах (некоторые из которых стояли на частной земле граждан, ждавших возврата своей собственности) находились 600 квартир. Из этих 5-этажных ДОСов, только один ДОС, ближайший к дивизионному плацу, со стороны Ордруфа, построенный в конце 80-х перестроили, он стал 3-х этажным жилым домом.

Ордруфский полигон (год основания — 1906-й, площадь — 4735 га), как и прежде, используется по своему прямому назначению, только теперь — бундесвером. Каждый год, в мае, на полигоне проходит День открытых дверей и каждый желающий может посетить то, что ранее было расположением 39-й гв. мсд. В остальное время территория бывшего гарнизона закрыта для доступа.

В октябре 2011 года министр обороны ФРГ Томас де Мезьер огласил план сокращения количества гарнизонов бундесвера. В их число попал и учебный центр в Ордруфе (бывший полигон).

Полигону Ордруф, 4.12.2013, официально присвоен новый статус. Теперь он не является полигоном, а называется местным учебным центром (Standortübungsplatz) с комендатурой в г. Гота в структуре 13-го разведывательного батальона. Этим шагом было предотвращено полное закрытие полигона Ордруф по плану Министерства обороны ФРГ в октябре 2011 года, тогда, в связи с реформой бундесвера, планировалось закрыть 31 полигон на территории ФРГ, в их числе был и полигон Ордруф.

Вывод и расформирование 

После объединения Германии в 1990-м году, с подписанием 12 сентября 1990 г. министрами иностранных дел ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании «Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии», пребывание советских войск на территории объединённой Германии — ФРГ стало определяться как временное, а планомерный вывод должен быть осуществлён по 1994 год включительно.

39-я гв. мсд была выведена одной из первых с территории Германии на территорию Украины, в город Белая церковь и расформирована в 1991 году при 72-й гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч 07224) 1-й гвардейской армии Киевского военного округа. Начальником оперативной группы по выводу был заместитель командира дивизии гвардии полковник Козионов Николай Михайлович. Вывод частей дивизии проходил с июня по октябрь 1991 года. Численность дивизии на момент вывода составляла 13 000 человек.

Последние военнослужащие, вместе с командиром дивизии гвардии генерал-майором Миненко Александром Тимофеевичем и начальником штаба дивизии гвардии полковником Клыковым Виктором Ивановичем покинули территорию Ордруфского гарнизона 28 октября 1991 года.

Все прославленные орденоносные полки и батальоны дивизии, после вывода, были расформированы. Вывод дивизии пришёлся, пожалуй, на самое сложное время в послевоенной истории страны — период ГКЧП и следующего за ним распада Советского союза. Личный состав дивизии был распределен, в основном, в Киевском военном округе.

В составе Вооружённых Сил Украины 
В 1991 году после расформирования дивизии её Боевое знамя и награды были переданы в 5198 базу хранения техники (г. Конотоп). После этого база была переименована в 5001 гвардейскую Барвенковскую ордена Ленина дважды Краснознамённую орденов Суворова и Богдана Хмельницкого базу хранения техники.
В 1997—1998 гг. база была расформирована.

Боевые знамёна с наградами остальных частей были переданы:
 в 93-ю гвардейскую мотострелковую дивизию — 117-го гвардейского мотострелкового полка
 в 128-ю гвардейскую мотострелковую дивизию — 585-го гвардейского мотострелкового полка
 в 254-ю мотострелковую дивизию — 120 гвардейского мотострелкового полка, 172-го гвардейского мотострелкового полка, 87-го гвардейского самоходного артиллерийского полка, 154-го отдельного гвардейского батальона связи и 272-го отдельного гвардейского инженерно-сапёрного батальона.
Все вышеуказанные части были расформированы в течение 2000—2003 годов.

Боевое знамя, ордена и орденские книжки 39-й гв. мсд и боевые знамёна, ордена и орденские книжки расформированных воинских частей, входивших в состав дивизии (полков и отдельных батальонов) находятся в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне (г. Киев, Украина). Боевые знамёна периода Великой Отечественной войны, штурмовые флаги воинских частей, знамёна, вручённые дивизии и её подразделениям за особые заслуги в мирное время хранятся в знамённом фонде Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации.

Галерея бывших гарнизонов 

 Посмотреть бывший гарнизон дивизии в Ордруфе. Посмотреть бывший гарнизон дивизии в Готе. Посмотреть бывший гарнизон дивизии в Майнингене.

Память 

Дивизия внесена в список соединений и частей РККА, увековеченных на стенах одного из залов в Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.

Улицы 
 Улица Десантная в г. Раменское Московской области (мемориальная доска на д. 18). Названа в честь честь героев десантников 39-й гвардейской дивизии, формировавшейся в г. Раменское.
 Улица имени 39-й гвардейской дивизии в г. Волгограде

Школы и музеи 
 Школа № 34 имени 39-й гв. сд и музей в г. Волгограде
 Школа № 66 имени 39-й гв. сд в г. Днепропетровске.
 Школа № 3 имени 39-й гв. сд и музей в г. в Нахабино.
 Народный музей 39-й гв. сд в школе № 7 г. Реутов.

Мемориалы 

 Мемориальный комплекс 39 гв. сд в станице Трёхостровская Волгоградской области
 Памятник с именами погибших воинов дивизии на Мамаевом кургане в Волгограде.
 Памятник и стела 39 гв. сд в Волгограде на территории завода «Красный Октябрь»
 Мемориальная плита с именами погибших воинов 39 гв. сд на Мемориале Славы «Скорбящая мать» в г. Барвенково Харьковской области.
 Дивизия указана на информационном щите возле памятника танкистам 8-й гвардейской армии в Барвенково.
 Братская могила и памятник воинам дивизии в пос. Чапли. Днепропетровской области (Украина).
 Мемориальная доска и памятник воинам 39-й гв. сд на территории школы № 66 в г. Днепропетровске.
 Братская могила и памятник воинам 39-й гвардейской и 45-й стрелковой дивизии в Волгограде на проспекте Металлургов.
 Мемориальная плита на месте боев в августе 1944 года на Шерпенском плацдарме (Республика Молдова).
 Памятник возле города Приднепровска на острове Сухачев (Украина).

Известные люди, служившие в дивизии

Военнослужащие 
 Бельтюков Виктор Петрович (1924—1990) — генерал-майор. Начальник Ленинградского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища им. С. М. Кирова (ЛВОКУ), (ЛенВОКУ) с 1969 по 1975 год; заместитель начальника Гражданской обороны Московского военного округа. Командир 39-й гвардейской мотострелковой дивизии с 1967 по 1969 год.
 Воробьёв Геннадий Петрович (1960—2017) — генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВС Украины (2009—2014), 1-й заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2014). В 1986 г. командир 4-й мср (гвардии капитан), с 1987 г. — начальник штаба (гвардии майор) мотострелкового батальона 120-го гвардейского мотострелкового полка..
 Востров, Владимир Андреевич (1973—1976) — генерал-полковник. Командующий Сибирским военным округом с 1984 по 1986 год; Главный военный советник ВС Республики Афганистан с 1986 по 1988 год; Начальник Главного управления ВУЗов Министерства обороны СССР) с 1988 по 1990 год. Командир 39-й гвардейской мотострелковой дивизии (гвардии генерал-майор) с 1973 по 1976 год.
 Затонацкий Юрий Алексеевич (род. 1961) — полковник. Начальник Екатеринбургского суворовского военного училища. С 1982 по 1986 год заместитель командира мотострелковой роты по политической части мотострелкового полка дивизии.
  Кащеева Вера Сергеевна (1922—1975) — Герой Советского Союза, младший лейтенант медицинской службы в отставке, санитарный инструктор стрелкового батальона 120 гвардейского стрелкового полка в 1973 году была награждена медалью имени Флоренс Найтингейл — высшей наградой Международного комитета Красного Креста для сестер милосердия. На оборотной стороне медали надпись на латинском языке: «За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего человечества».
 Клыков Виктор Иванович — генерал-майор, военный комиссар Курской области. (Сейчас в отставке, живёт в Курске). С 1989 по 1991 г. начальник штаба (гвардии полковник) 39-й гвардейской мотострелковой дивизии (последний, кто занимал эту должность). Сейчас директор Курского областного отделения общественной организации Всероссийское общество автомобилистов (2013).
 Ковтунов Александр Васильевич (1933—2009) — генерал-полковник, командующий Северной группой войск (СГВ) 1984—1987, командующий Среднеазиатским военным округом 1987—1989, главнокомандующий войсками Дальнего Востока 1989—1992. Начальник штаба 172-го гвардейского мотострелкового полка с 1966 по 1967 год.
  Колесников Владимир Алексеевич (1924—2003) — полковник, Герой Советского Союза, почётный гражданин города Ломоносова Ленинградской области. В 1966—1968 годах командир танкового батальона 117 гв. мсп.
 Котенко Геннадий Емельянович (род. 1948) — генерал-лейтенант, кандидат военных наук, 1-й заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых Сил России (1995—2002), начальник Военной инспекции Минобороны России (2002—2008). Командир 4 мотострелковой роты 117 гвардейского мотострелкового полка, служил в полку с 1971 по 1975 год.
  Котиев Ахмед Макшарипович (1960—2013), полковник полиции, секретарь Совета безопасности Республики Ингушетия (2011—2013). Герой Российской Федерации (2013, посмертно). Проходил срочную службу командиром отделения мотоциклетного взвода комендантской роты дивизии с 1978 по 1980 год, младший сержант.
 Лобанов Александр Иванович (1945—2006) — генерал-майор, начальник МВОКУ с 1992 по 1999 год, начальник БВОКУ с 1987 по 1989 год. Командир 39-й гвардейской мотострелковой дивизии с 1984 по 1987 год.
 Миненко Александр Тимофеевич (1948—2010) — генерал-майор, начальник Уссурийского СВУ, с 1992 по 2008 год. Командир 39-й гвардейской мотострелковой дивизии с 1987 по 1991 год.
 Миронченко Валерий Николаевич (род. 1950) — генерал-майор, начальник КВТКУ, начальник Казанского гарнизона (1995—2014), с 2014 года — начальник Казанского СВУ. Член Государственного Совета Республики Татарстан. Командир 117-го гвардейского мотострелкового полка (гвардии полковник) с 1988 по 1990 год.
 Михалкин Владимир Михайлович (1927—2017) — Маршал артиллерии, командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск СССР с 1983 по 1991 год. С 1962 года заместитель командира, с 1965 года командир (гвардии полковник) 87-го гвардейского самоходного артиллерийского полка.
 Носков Александр Сергеевич (род. 1941) — генерал-лейтенант, кандидат военных наук, доцент. Начальник МВОКУ с 1986 по 1992 год. С 1965 по 1970 год — командир взвода (старший лейтенант), командир 1-й мотострелковой роты (гвардии капитан), 1-го мотострелкового батальона (гвардии майор) 120-го гвардейского мотострелкового полка.
 Павлович Юрий Григорьевич (род. 1961) — полковник, начальник управления войск РХБЗ Вооружённых сил Республики Беларусь в 2000-е годы. С 1982 по 1985 год — командир взвода химической защиты (гвардии ст. лейтенант) 120-го гвардейского мотострелкового полка, с 1985 по 1987 год — командир 228-й отдельной роты химической защиты (гвардии капитан) 39-й гвардейской мотострелковой дивизии.
 Перминов Юрий Юрьевич (род. 1955) — генерал-майор, командир 201 мотострелковой Гатчинской дважды Краснознамённой дивизии Вооружённых Сил Российской Федерации в Таджикистане с сентября 2001 по август 2004 года. Командир взвода 1 танковой роты танкового батальона 117 гвардейского мотострелкового полка с 1982 по 198? год.
 Ситцев Александр Васильевич (1922—200?) — почётный гражданин города Можайска, почётный гражданин Краснооктябрьского района г. Волгограда, полковник. С 1942 по 1945 год — командир взвода разведки, командир роты, командир стрелкового батальона 117-го гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии.
 Халиков Амир Касымбекович (род. 1964) — генерал-майор, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Казахстан с 2016 года, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Казахстан (2015—2016). С 1984 по 1989 год — командир 1 танкового взвода 1 танковой роты танкового батальона 117-го гвардейского мотострелкового полка.
 Шутько Владимир Николаевич — генерал-лейтенант, заместитель начальника объединённого штаба ОДКБ (2004—2010). Командир мотострелкового взвода 4 мотострелковой роты (1977—1979 гг.), командир 4 мотострелковой роты (1979—1982 гг) 117 гвардейского мотострелкового полка.

Деятели искусства и литературы 
 Демченко Михаил. Член союза писателей России, автор 4-х поэтических сборников. Снялся в роли Терентия в худ. фильме «Песнь южных морей». Начальник штаба Союза казаков Семиречья Киргизии, казачий полковник СКР. Проходил срочную службу (сержант, командир отделения 2-й мср 1-го мсб) 117-го гвардейского мотострелкового полка с 1969 по 1971 г.
 Драт Александр Иванович, старший прапорщик. Писатель, поэт, автор слов многих популярных эстрадных песен, член Союза писателей России. С 1981 по 1986 г. — инструктор по комсомольской работе политотдела дивизии.
 Кофман Григорий Михайлович. Писатель-юморист, автор эстрадных монологов Е. Петросяна, Е. Степаненко, К. Новиковой, Я. Арлазорова, В. Ещенко, Н. Лукинского. Подполковник, с 1985 по 1990 год служил в штабе дивизии.
 Лапин Вячеслав Анатольевич. Автор-исполнитель шансона. Служил с 1987 по 1989 год в 33-м ОМСБ.
 Фёдоров Михаил Павлович, сержант. Певец и композитор, заслуженный артист Чувашской Республики (2012). Служил с 1984 по 1986 год в 117-м гв. мсп.
 Чотанов Расул Джалакович. Первый чемпион СССР по каратэ, заслуженный тренер России. Служил с 1976 по 1978 год в 514-м отдельном батальоне радиационной, химической и биологической защиты.

Интересные факты 
 В 1981 году офицеры и солдаты дивизии приняли участие в съёмках массовых сцен в фильме «Фронт в тылу врага». Они играли в сценах штурма замка. А в роли замка выступал реальный замок — вилла Miihlberg, в котором до 1978 года размещался штаб 39-й гв. мсд.
 Советский писатель и сценарист Лев Шейнин, посетив дивизию в 1964 году, написал сценарий телефильма «Ошибка генерала Гудериана». Позднее драматург Самуил Алёшин, также посетив дивизию, написал пьесу «Каждому своё», сюжет которой был взят за основу фильма «Жаворонок».
 Заверюха Леонида Антоновна (медсестра больницы № 5 г. Сталинграда) (18 лет) и Ремнёва Анна Андреевна (секретарь цеха № 20 завода № 221 г. Сталинграда) (20 лет) служили медицинскими сестрами в составе рабочего истребительного батальона завода. Неоднократно ходили в тыл противника, собирая данные о «его численности и вооружении, местонахождении огневых точек, укреплений и аэродромов с самолётами противника» .Приказом командира 39-й гвардейской стрелковой дивизии № 03/н от 24.12.1942 года награждены орденами Красной Звезды.
 Лукяновский Алексей Леонидович, гвардии рядовой, воспитанник санитарной роты 120-го гвардейского стрелкового полка, 1928 год рождения (16 лет), призван Клепским РВК Киевской области. Приказом командира полка награждён медалью « За боевые заслуги» (приказ № 31 от 25 мая 1944 года) за то, что он 12 мая 1944 года во время боя доставил перевязочные материалы в батальон и оказывал медицинскую помощь раненым солдатам и офицерам.
 Радченко Борис Васильевич, гвардии ефрейтор, воспитанник 120-го гвардейского стрелкового полка,1930 год рождения (14 лет). Приказом командира полка награждён медалью « За боевые заслуги» (приказ № 38 от 13 августа 1944 года)за то, что он 25 июля 1944 года в боях за город Люблин взял в плен немецкого солдата.
 Протасов Михаил, воспитанник (сын полка) 112-го гвардейского стрелкового полка. Принимал участие в боях в Сталинграде в районе завода «Красный Октябрь»: подбил 2 танка, был ранен.

См. также 

 5-й воздушно-десантный корпус (СССР)
 Группа Советских войск в Германии
 8-я гвардейская армия
 28-й гвардейский стрелковый корпус
 117-й гвардейский мотострелковый полк
 120-й гвардейский мотострелковый полк

 172-й гвардейский мотострелковый полк
 112-й гвардейский стрелковый полк
 87-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк
 15-й гвардейский танковый полк
 154-й отдельный гвардейский батальон связи

Примечания

Видео 
 Сталинградский дневник. «39-я Гвардейская дивизия» / МВ.Онлайн
 Коллаж о г-л м-ре Гурьеве С. С. во время Сталинградской битвы
 Сюжет о подвиге 117 ГСП в апреле 1945 г., Исторический цикл «Время Победы», 1 канал.
 Прощание со знаменем 117 гв. мсп 9 мая 1991 г., Часть 1.
 Прощание со знаменем 117 гв. мсп 9 мая 1991 г., Часть 2.
 Прощание со знаменем 117 гв. мсп 9 мая 1991 г., Часть 3.
 
 
 
 Коллаж о жизни гарнизона г. Ордруф 1967—1969 гг.
 Коллаж «Ордруфский полигон»
 Гарнизон г. Ордруф после вывода дивизии. Ноябрь 1991 г. Часть 1.
 Гарнизон г. Ордруф после вывода дивизии. Ноябрь 1991 г. Часть 2.
 Гарнизон г. Ордруф после вывода дивизии. Ноябрь 1991 г. Часть 3.
 Штурм замка «Mühlburg» с участием солдат дивизии из фильма «Фронт в тылу врага»

Литература 

 Морозов А. В. 39-я Барвенковская. -М.: Военное изд-во МО СССР,1981;
 Ионов В. М. Неприступный бастион. Волгоград, 1977 г.;
 Чуйков В. И. Сражение века;
 Чуйков В. И. Начало пути. — М.: Военное издательство МО СССР, 1959 г.;
 Чуйков В. И. В боях за Украину.-Киев.: Издательство политической литературы Украины,1972;
 Чуйков В. И. Гвардейцы Сталинграда идут на Запад.- М.: Советская Россия,1972;
 Чуйков В. И. Конец третьего рейха. — М.: Советская Россия,1973; 1973 г.;
 
  Исаев А. В. Сталинград. За Волгой для нас земли нет. — М.: Яуза, Эксмо, 2008.— 448 с.
  Крылов Н. И. Сталинградский рубеж // — Москва, 1979
 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975). Том 4. Командный состав Сухопутных войск (армейское и дивизионное звенья). Часть первая. — Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2019. — 428 с. — ISBN 978-601-7887-31-5. — С.162—164.
 Марченко Е. Т. Из воспоминаний командира 39 гв. сд полковника Е. Т. Марченко // Военно-исторический архив. — 2007. — № 2. — С. 58-59 — ISSN 1606-0219;
 М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945 : Воениздат, 1985.
 Боевой путь Советских Вооружённых сил. Воениздат. — М. 1960 г.

 Великая Отечественная. Воениздат.— М. 1989 г.
 Шеваров Д. Г. «Виноград. Фронтовая элегия в монологах и письмах», Журнал «Дружба Народов», 2010 г., № 5.
 Adrian Ermel «Nachbarschaft zwischen Übung und Ernstfall» Ohrdruf und Truppenübungsplatz 1906—2009./«Соседство между учениями и чрезвычайным положением.» Ордруф и полигон 1906—2009. Германия, Издательство «Rockstuhl», 2010 г.
 Бурлаков М. П. и др. «Советские войска в Германии 1945—1994». «Молодая гвардия», 1994 г.
 Ленский А. Г., Цыбин М. М. «Советские сухопутные войска в последний год Союза ССР». Справочник. С.-Пб., 2001 г.
 Днепр — река героев: Свидетельства всенародного подвига. / Под общ. Ред. В. Н. Немятого. — Киев, 1988 г.
 Феськов В. И., Калашников К. А., Голиков В. И. Советская Армия в годы холодной войны (1945—1991). — Томск: Издательство Томского университета, 2004. — 246 с.
 
 
 Великая Отечественная война 1941—1945:энциклопедия /главный редактор генерал армии, профессор М. М. Козлов. Редколлегия :Ю. Я. Барабаш, П. А. Жилин(зам.гл.ред.), В. И. Канатов (отв.секретарь) и др./ — М.,Советская энциклопедия, 1985- С.78
 Советская военная энциклопедия в 8 томах. — М.: Воениздат,1976-1980,- том 1,С.395-396
 Барвенковская стрелковая дивизия // Военный энциклопедический словарь/Пред. главной редакционной комиссии Н. В. Огарков. — М.: Воениздат, 1983. — С.67
 Е. Т. Сисеров. Передовая у мартенов.//Битва за Сталинград.4-е издание.- Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1973

Ссылки 

 39-я гвардейская стрелковая дивизия на сайте МО РФ «Память народа»
 Сайт 39-й гвардейской мотострелковой Барвенковской дивизии
  «Герои страны»
 Присяга бойцов 39-й гвардейской стрелковой дивизии в Сталинграде, 1942 год
 Бои на заводе «Красный Октябрь» в Сталинграде
 Сайт Группы Советских войск в Германии
 Письма военнослужащих 39 гв. мсд на сайте ГСВГ
 39-я гв. Барвенковская стрелковая дивизия
 Боевые действия Красной армии в ВОВ
 Сайт, посвящённый Сталинградской битве
 Последний бой: штурм Берлина глазами командира дивизии Марченко Е. Т.
 Перечень войск Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.,
 Перечень объединений, соединений и частей ГСВГ 
 Форум «Назад в ГСВГ»
 Вооружение частей ГСВГ (ЗГВ)
 Гвардейские дивизии
 ЗГВ по справочнику Ленского-Цыбина
 Форум Поисковых Движений: «39-я ГСД в Сталинградской битве»
 Вилла Mühlberg (замок), где располагался штаб дивизии. Статья в немецкой Википедии
 Гимн 39-й гв. мсд на сайте ГСВГ
 Сайт памяти В. П. Бельтюкова
 Музей боевой славы 39-й гвардейской стрелковой дивизии шк. № 7 г. Реутова
 Оперативная директива командующего 8 гв. А № 00335 от 1.07.1945 г.
 Газета «Красная Звезда» от 7.05.2008. Полные кавалеры Ордена Славы 172 гв. сп.
 Сайт поискового отряда «Ориентир».
 Боевой состав Советских войск 1941—1945 гг.
 
 Краткая боевая характеристика, данная командующим 62 армией генерал-лейтенантом Чуйковым 39-й гвардейской стрелковой дивизии 22 января 1943 года на сайте «Память народа». 

Советские войска в ГДР
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования — участники Берлинской битвы
Советская гвардия
Гвардейские дивизии СССР
Мотострелковые дивизии СССР
Воинские части и формирования, расформированные в 1991 году